Rio Mondego kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Miranda (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul),

Portugal 

 Rio Mondego (vattendrag i Portugal), Coimbra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar